Terme  – stabilimenti collegati a sorgenti termali, in cui si pratica l'idroterapia o la balneoterapia
Terme (o Termini) – polis siceliota, fondata dopo la distruzione di Imera nei pressi dell'odierna Termini Imerese
Terme  – città turca capoluogo del distretto omonimo, nella provincia di Samsun